Аэропорт Анáдырь (Угольный) имени Ю. С. Рытхэу (Anádyr) (IATA: DYR, ICAO: UHMA) — международный аэропорт федерального значения совместного базирования в Анадыре, столице Чукотского автономного округа.

Используется транзитными воздушными судами в качестве запасного аэродрома в будние дни, а также стратегической военной авиацией как аэродром подскока для Ту-95МС, базирующихся в Энгельсе.

Описание 
Как и многие другие аэродромы на севере России, аэродром построен на вечной мерзлоте.

В 2003 году первые 952 метра ИВПП 01 были отремонтированы.

Посадочные курсы 012—192 градусов.

В 2009 году ремонт производился на участке ИВПП 19 от торца +1000 метров в сторону КТА.

Принимаемые воздушные суда: Ан-12, Ан-24, Ан-26, Ан-72, Ан-74, Ан-140-100, Ан-148, Ан-124 Руслан, Ил-62, Ил-76, Ил-86, Ил-96, Ту-134, Ту-154, Ту-204, Ту-214, Як-40, Як-42, Airbus A319, Airbus A320, Airbus A321, Airbus A330, Boeing 737, Boeing 747, Boeing 757, Boeing 767, Boeing 777, Bombardier CRJ, Bombardier Dash 8, Sukhoi Superjet 100, Beech-190B,-190C,-200, Cessna-172 (AF, R),-208 (CARAVAN),- 525,-550,-Bravo,-CJ1+ (2+, 3+),-Encore,-Sovereing,-X,-XLSExcel, Challenger-600-3R,-604,-605, DHC-6,-7,-8, Falcon-200,-900B,-900DX,-900EX, Fokker-28,-50,-BE9T,-20,-90,-350, Gulfstream-I (II, V), Learjet-23,-24,-35,-36,-40,-45,-60, вертолёты всех типов.

Военное применение 
Основная цель постройки аэродрома — возможность заправки, пополнение бомбового вооружения (включая ядерные боеприпасы) самолётов стратегической авиации СССР в случае войны с США. Для хранения ядерных боеприпасов в вечной мерзлоте (примерно в 10 км от аэродрома) в середине 1950-х годов было построено огромное подземное хранилище «Портал» с полной противоатомной защитой. Для обеспечения работы хранилища был построен поселок Магадан-11 (он же Анадырь-1, разговорное название Гудым, в честь некоего полковника Гудыма).

С момента постройки и до начала 1990-х годов аэродром делился на две части: восточную — гражданский сектор, со зданием аэровокзала и службами аэродромного обслуживания, и западную — военный сектор, включавший в себя:
 214-й гвардейский военно-транспортный авиационный Красносельский полк на самолётах Ли-2 с августа 1949 года по декабрь 1953 года из состава 95-й смешанной авиационной дивизии;
 Полк истребителей-перехватчиков (до 1982 года 529-й истребительный авиаполк, летавший на Як-28П, с 1982 по 1992 годы 171-й Тульский Краснознаменный истребительный авиационный полк ПВО, эксплуатировавший Су-15ТМ. Задачей которых являлась прикрытие аэродрома и сопровождение стратегических бомбардировщиков во время боевых вылетов в военное время, в мирное время летчики осуществляли прикрытие восточной границы СССР. При приближении к границе самолётов иностранных государств, поднималась дежурная пара, находившаяся на круглосуточном дежурстве, которая шла параллельным курсом, но при этом не пересекала государственную границу, тем самым, своим присутствием отбивала желание её нарушить;
 445-й отдельный батальон аэродромного обслуживания (ОБАТО), входивший в состав стратегической авиации, и не подчинявшийся командованию Дальневосточного военного округа. Батальон отвечал за поддержание аэродрома в постоянной готовности к приему воздушных судов (по состоянию ВПП), их заправку, как бомбардировщиков, так и истребителей-перехватчиков. Командир батальона (должность предусматривала звание полковник) имел право закрывать аэродром не только для военных самолётов, но и для гражданских;
 Узел связи ВВС (полк). Обеспечивал связью все подразделения аэродрома, включая дальние и ближние приводные радиостанции;
 Технико-эксплуатационная часть (ТЭЧ), подразделение 171-го Тульского Краснознаменного истребительного авиационного полка (в/ч 64371);
 Смешанная авиаэскадрилья, включавшая самолёты Ан-12, Ан-26, вертолёты Ми-8.

Штаб войсковой части 24789, штаб полка, штаб авиаэскадрильи, комендатура и штаб дивизии ПВО, а также казармы и дома офицерского состава (ДОСы) располагались в посёлке Угольные Копи.

Показатели деятельности

Маршрутная сеть

Транспортные коммуникации 
Аэропорт расположен на противоположном от Анадыря берегу бухты. В летнее время от городской пассажирской пристани до причала № 10 в посёлке Угольные Копи примерно раз в два часа ходит небольшой пассажирский теплоход «Камчатка» стоимость перевозки пассажира в 2020 г. составляла 200 рублей. 

Перевозку также осуществляли катеры, стоимость около 1000 рублей с человека. К ним привязано расписание автобусов и частных такси от причала № 10 в аэропорт и обратно. В зимнее время по льду лимана ходит маршрутное такси, стоимость в 2020 г. составляла 250 рублей. Также можно воспользоваться услугами многочисленных такси. В 2022 г. стоимость такси от аэропорта до г. Анадырь составляла 3500 рублей (в цену входит стоимость переправы такси через анадырский лиман на барже). 

В межсезонье (май, октябрь-ноябрь) сообщение Анадыря с аэропортом только вертолётное. Несколько раз в сутки летает Ми-8 с вертолётной площадки в Анадыре. Тариф 3 680 рублей с человека (в ценах 2014-2015 года). Норма провоза багажа 20 кг, сверх тарифа 10 % от стоимости билета. Производится по три вертолётных рейса в день, кроме выходных, а под авиарейсы  производят ещё до двух дополнительных рейсов, исходя из загрузки.

Климатические условия

Ближайшие аэропорты в других городах 
 Бухта Провидения (219 км)

Примечания

Ссылки 
 Аэропорт на сайте airliners.net

Аэропорты России федерального значения
Аэродромы ВВС России
Аэродромы совместного базирования России
Авиация дальнего действия СССР
Военные аэродромы СССР
Транспорт Анадыря
Аэропорты России, названные в честь людей